
Termin -{SPG}- ima više značenja.

 Sizofiran, ugljeni hidrat
 Albert Vajtid aerodrom, IATA oznaka aerodroma u Floridi